Der Badminton World Cup 1985 fand vom 2. bis zum 7. September 1985 im Istora Senayan in Jakarta statt.

Sieger und Platzierte

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 
 
 Icuk lentur kegagahan wira M'sia
 Brilliant Icuk tames Frost
 Badmintonmuseet.dk S. 6

1985
World Cup 1985
World Cup 1985